Эргелях — топоним (основной тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Эргелях — урочище, на левом берегу р. Кенгкеме, координаты 62°26' с. ш. 129°14' в. д., код ГКГН 454402.
 Эргелях — река, левый приток р. Каменка, координаты 66°37' с. ш. 153°05' в. д., код ГКГН 132225.
 Эргелях — река, правый приток р. Лыбалах, координаты 66°39' с. ш. 129°07' в. д., код ГКГН 334933.
 Эргелях — река, левый приток р. Оргётёх, координаты 60°30' с. ш. 127°18' в. д., код ГКГН 465454.
 Эргелях — река, левый приток р. Мома, координаты 65°15' с. ш. 146°55' в. д., код ГКГН 360485.
 Эргелях — гора, в юго-восточной части Тарынского блока, между р. Улахан-Тарын-Юрях и р. Аччыгый-Тарын-Юрях, координаты 63°43' с. ш. 143°31' в. д., код ГКГН 484644.
 Эргелях — река, правый приток р. Аччыгый-Тарын-Юрях, координаты 63°50' с. ш. 143°14' в. д., код ГКГН 484641.

См. также